Dit is een lijst van planetoïden 31901-32000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (31901) - || 2000 GU18|| 12 april 2000 || LINEAR
|-
| (31902) - || 2000 GN19|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31903) - || 2000 GK26|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31904) - || 2000 GX34|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31905) - || 2000 GM40|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31906) - || 2000 GF44|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31907) - || 2000 GR44|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31908) - || 2000 GP46|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31909) - || 2000 GP52|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31910) - || 2000 GJ53|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31911) - || 2000 GE54|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31912) - || 2000 GM54|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31913) - || 2000 GM56|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31914) - || 2000 GL65|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31915) - || 2000 GA66|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31916) - || 2000 GC67|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31917) - || 2000 GH67|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31918) - || 2000 GW67|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31919) - || 2000 GC69|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31920) - || 2000 GX69|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31921) - || 2000 GD71|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31922) - || 2000 GD72|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31923) - || 2000 GN73|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31924) - || 2000 GD74|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31925) - || 2000 GW75|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31926) - || 2000 GW76|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31927) - || 2000 GT78|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31928) - || 2000 GU78|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31929) - || 2000 GF79|| 5 april 2000 || LINEAR
|-
| (31930) - || 2000 GJ81|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (31931) Sipiera || 2000 GW2|| 10 april 2000 || P. G. Comba
|-
| (31932) - || 2000 GK85|| 3 april 2000 || LINEAR
|-
| (31933) - || 2000 GY85|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (31934) - || 2000 GE88|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (31935) - || 2000 GY88|| 4 april 2000 || LINEAR
|-
| (31936) - || 2000 GP95|| 6 april 2000 || LINEAR
|-
| (31937) - || 2000 GZ98|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (31938) - || 2000 GL99|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (31939) - || 2000 GC101|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (31940) - || 2000 GQ104|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (31941) - || 2000 GQ105|| 13 april 2000 || LINEAR
|-
| (31942) - || 2000 GA106|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (31943) - || 2000 GJ106|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (31944) - || 2000 GP107|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (31945) - || 2000 GQ108|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (31946) - || 2000 GM109|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (31947) - || 2000 GO109|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (31948) - || 2000 GH110|| 2 april 2000 || LONEOS
|-
| (31949) - || 2000 GR120|| 5 april 2000 || Spacewatch
|-
| (31950) - || 2000 GC122|| 6 april 2000 || Spacewatch
|-
| (31951) - || 2000 GL123|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (31952) - || 2000 GS123|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (31953) - || 2000 GZ125|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (31954) - || 2000 GJ126|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (31955) - || 2000 GU126|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (31956) Wald || 2000 GA3|| 13 april 2000 || P. G. Comba
|-
| (31957) - || 2000 GP133|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (31958) - || 2000 GN135|| 8 april 2000 || LINEAR
|-
| (31959) - || 2000 GD136|| 12 april 2000 || LINEAR
|-
| (31960) - || 2000 GC142|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (31961) - || 2000 GJ142|| 7 april 2000 || LONEOS
|-
| (31962) - || 2000 GE153|| 6 april 2000 || LONEOS
|-
| (31963) - || 2000 GE154|| 6 april 2000 || LONEOS
|-
| (31964) - || 2000 GG161|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (31965) - || 2000 GQ161|| 7 april 2000 || LINEAR
|-
| (31966) - || 2000 HR1 || 25 april 2000 || Spacewatch
|-
| (31967) - || 2000 HW4 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (31968) - || 2000 HH5 || 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (31969) - || 2000 HL7 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (31970) - || 2000 HD9 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (31971) - || 2000 HP9 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (31972) - || 2000 HX9 || 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (31973) - || 2000 HO10|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (31974) - || 2000 HG12|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (31975) - || 2000 HA13|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (31976) - || 2000 HH13|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (31977) - || 2000 HZ13|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (31978) - || 2000 HA14|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (31979) - || 2000 HH14|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (31980) - || 2000 HJ14|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (31981) - || 2000 HH15|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (31982) Johnwallis || 2000 HS0|| 30 april 2000 || P. G. Comba
|-
| (31983) - || 2000 HS21|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (31984) - || 2000 HR23|| 25 april 2000 || Starkenburg
|-
| (31985) - || 2000 HV23|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (31986) - || 2000 HZ27|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (31987) - || 2000 HN28|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (31988) - || 2000 HT29|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (31989) - || 2000 HX33|| 24 april 2000 || LONEOS
|-
| (31990) - || 2000 HX34|| 26 april 2000 || K. Korlević
|-
| (31991) - || 2000 HK35|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (31992) - || 2000 HX35|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (31993) - || 2000 HL37|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (31994) - || 2000 HR40|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (31995) - || 2000 HX40|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (31996) - || 2000 HO42|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (31997) - || 2000 HR43|| 29 april 2000 || Spacewatch
|-
| (31998) - || 2000 HN44|| 26 april 2000 || LONEOS
|-
| (31999) - || 2000 HF47|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (32000) - || 2000 HA51|| 29 april 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten